Amadou Ciss (1999) – calciatore senegalese
Pathé Ciss (1994) – calciatore senegalese
Saliou Ciss (1989) – calciatore senegalese